The One That Got Away (Katy Perry), een single van de Amerikaanse zangeres Katy Perry uit 2011 van haar album Teenage Dream
 The One That Got Away (Natasha Bedingfield), een single van de Britse zangeres Natasha Bedingfield uit 2006 van haar album Unwritten
 The One That Got Away (album), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband Thin White Rope
 The One That Got Away (boek uit 1956), een boek van de Britse schrijver James Leasor
 The One That Got Away (film), een Britse oorlogsfilm uit 1957, gebaseerd op bovenstaand boek
 The One That Got Away (2008), een Canadese film uit 2008. 
 The One That Got Away (televisiefilm), een Britse oorlogsfilm uit 1996, tevens gebaseerd op het boek van James Leasor
 The One That Got Away (boek uit 1995), een boek geschreven onder het pseudoniem Chris Ryan over de Eerste Golfoorlog
 The One That Got Away (American Dad!), de tweede aflevering van het vierde seizoen van de Amerikaanse animatieserie American Dad!
 The One That Got Away (Modern Family), de finale-aflevering van het tweede seizoen van de Amerikaanse komedieserie Modern Family